Henrik Olsson och liknande namn kan syfta på:

 Henrik Olsson (konstnär) (född 1969), svensk konstnär
 Henrik Olsson (född 1970), svensk programledare
 Henrik Olsson (handbollsspelare) (född 1994), svensk handbollsspelare